Micromussa är ett släkte av koralldjur. Micromussa ingår i familjen Mussidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Micromussa